Giuseppe Colombo – matematico
Giuseppe Colombo – ingegnere, industriale e politico, presidente della Camera dei deputati
Giuseppe Colombo – calciatore
Giuseppe Colombo – pittore
Giuseppe Colombo – produttore cinematografico
Giuseppe Colombo – teologo
Giuseppe Colombo – filosofo